Gigantobilharzia är ett släkte av plattmaskar. Gigantobilharzia ingår i familjen Schistosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Gigantobilharzia